Konderla ist der Familienname folgender Personen:

 David Konderla (* 1960), US-amerikanischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Tulsa
 Nicole Konderla (* 2001), polnische Skispringerin